Kuwait Bay (arabiska: جُون اَلْكُوَيْت) är en vik i Kuwait. Den ligger i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Kuwait Stad.

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Källor 

Bukter i Kuwait